Тайваньский жестовый язык () — жестовый язык, который наиболее часто используется на Тайване. Относится к семье японского жестового языка. Малоизучен, как и все жестовые языки Восточной Азии.

О названии 
За пределами Тайваня этот язык называют «тайваньским» (), внутри страны — «естественным» (). Калькирующая жестовая речь на основе севернокитайского языка, разработанная в 1970-х годах, именуется «грамматическим жестовым языком» (), а китайский жестовый язык называют так же, как и в Китае, «китайским» ().

Современное положение 
По состоянию на 2015 год численность носителей точно не известна, так как о владении тайваньским жестовым языком не спрашивают во время переписей населения. Имеет два диалекта: тайнаньский и тайбэйский. Диалектные отличия относятся в основном к лексике, взаимопонимание они не затрудняют. Например, отличаются жесты «ананас», «машина», «вино».

После 1945 года обучение в школах для глухих перевели на калькирующую жестовую речь, содержащую морфологию и синтаксис севернокитайского языка и преимущественно тайваньскую лексику. Жестовый язык в основном взаимопонятен с калькирующей жестовой речью, но степень взаимопонятность сильно снижается в разговоре из-за большой разницы в грамматике.

История языка 
Язык появился во время японской оккупации Тайваня. В 1915 была построена школа для глухих в Тайнане, где преподавали учителя из Осаки, а в 1917 году аналогичное заведение появилось и в Тайбэе, однако там обучение вели преподаватели из Токио. Отличия в диалектах японского жестового языка заложили диалектные отличия тайваньского. После передачи Тайваня Китаю тайваньский жестовый язык обогатился лексикой китайского жестового языка.

Лингвистическая характеристика

Фонология 
Жесты тайваньского жестового языка имеют те же основные фонологические компоненты, что и жесты других жестовых языков: форма кисти, расположение, движение, ориентация руки и немануальные компоненты — поднятые и нахмуренные брови, кивки и другие движения головой и торсом. Примерами минимальных пар, контрастирующих в последнем компоненте, могут быть жесты «голова» и «понятно»: оба требуют касания виска указательным пальцем, но первый не сопровождается дополнительными движениями, а для произнесения второго требуется округлить губы, втянуть в себя воздух и двигать головой.

Идентифицировано 62 основных форм кисти

Морфология 
Наиболее продуктивный метод словообразования — сложение жестов с произношением их последовательно или одновременно. Так, жест «черты характера, личность» состоит из последовательного произношения жестов «личность, человек» и «привычка», а жест «жениться» — из сближения рук, которые одновременно складываются в жесты «мужчина» и «женщина».

Глаголы согласуются с подлежащим и сказуемым (обычно одновременно) и могут включать морфемы, модифицирующие вид глагола, но морфологического отражения времени глагола в тайваньском жестовом языке не выявлено. Согласование выглядит следующим образом: после произнесения подлежащего рука говорящего перемещается к месту произнесения жеста-дополнения, выполняя жест-глагол (либо наоборот). Глаголы могут также согласовываться в роде, причём отставленный большой палец означает мужчину, а мизинец — женщину.

Синтаксис 
В именной группе определение обычно следует за определяемым.

Базовый порядок слов — SVO, из-за топиковой структуры языка более распространены порядки OSV и SOV. Широко используются классификаторы, заменяющие подлежащее или дополнение при согласовании глагола с подлежащим. Все классификаторы представляют собой базовые положения кисти.

Глаголы могут иметь совершенный, длительный и усиленный вид (последний означает продолжительное по времени действие либо действие высокой интенсивности или частотности). Совершенный вид у глаголов движения иногда может выражаться остановкой рук в конечном положении, однако имеется также универсальный способ обозначения совершенного вида — добавление особой морфемы «действие окончено» после глагола. Длительный и усиленный вид также могут выражаться редупликацией.

Тайваньский жестовый язык был первым среди жестовых, у которого были обнаружены вспомогательные глаголы, что является типологической редкостью. Их три, они используются перед глаголами, не выражающими отношение между подлежащим и дополнением с помощью движения, и согласуются с ними.

Морфемы модальности могут как предшествовать глаголу, так и следовать за ним. Большинство таких морфем может стоять только после глагола, а те, что могут занимать оба положения, при постановке перед глаголом несут оттенок желания и способности подлежащего выполнять действие.

Отрицательные морфемы всегда стоят после глагола. Для отрицания используется широкий набор немануальных компонентов: прищуривание глаз, движения и наклон головы, вытягивание сжатых губ вперёд, высовывание языка.

Вопросительные слова всегда стоят в конце предложения и сопровождаются немануальными компонентами. Вопросительной морфемы в  нет, вместо неё используются немануальные компоненты, например, поднятые брови, широко открытые глаза и кивок.

Лексика 
Лексика тайваньского, японского и корейского жестовых языков остаётся очень близкой. Язык не имеет пальцевого алфавита, однако в нём используются отдельные английские слова, проговариваемые пальцевой азбукой. Иероглифы часто рисуют в воздухе пальцем или показывают руками.

Помимо собственных слов для обозначения понятий используются кальки из севернокитайского языка: понятие «высокоскоростная железная дорога» можно выразить не только собственным жестом, но и сочетанием жестов «высокий» и «железо», аналогично китайскому сокращению ( от ).

В тайваньском имеется обычное для жестовых языков разделение глаголов на простые, согласовательные и местные. В простых глаголах («думать», «бояться») отсутствует согласование: отношения между подлежащим и дополнением выражаются порядком слов; согласовательные глаголы («верить», «платить») выражают это отношение движением, а местные глаголы («бежать», «прыгнуть») сообщают информацию о положении и движении объекта буквально. Вид и образ действия простых глаголов выражаются немануальными компонентами и повторением жестов. Согласовательные глаголы обычно начинаются с местоположения подлежащего, а затем двигаются к дополнению, но некоторые глаголы (например, «приглашать») согласуются сначала с дополнением; также глаголы этого типа могут выражать информацию о числе и лице подлежащего и дополнения. Местные глаголы выражают движение, произошедшее в реальном мире, аналогичным движением в концептуальном пространстве выполнения жестов; они могут выражать вид и образ действия, но не число или лицо.

Существует несколько словарей тайваньского жестового языка, в частности, двухтомное издание Шоунэншэнцяо () авторства Ши Вэньханя () и Дин Лифэня (). Исследовательская группа по жестовым языкам  составляет онлайн-словарь с видео.

Примечания

Литература

Использованная

Дополнительная

Ссылки 
 Тайваньский жестовый язык на Ethnologue
 TSL Online Dictionary — словарь тайваньского жестового языка 

Языки Тайваня
Жестовые языки по алфавиту
Семья японского жестового языка